Rudolf Maresch ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Maresch (1841–1917), österreichischer Generalmajor
 Rudolf Maresch (Volkswirt) (1854–1920), österreichischer Volkswirt
 Rudolf Maresch (Mediziner) (1868–1936), österreichischer Mediziner und Pathologe 
 Rudolf Maresch (Radsportler) (* 1934), österreichischer Radsportler
 Rudolf Maresch (Autor) (* 1954), deutscher Autor